

Ахматовське сільське поселення — сільське поселення, Алатирський район, Чувашія
 Ахматовське сільське поселення — сільське поселення, Касимовський район, Рязанська область